Соревнования по фигурному катанию на зимних Азиатских играх 2011 года прошли с 3 по 6 февраля 2011 года на арене «Сарыарка» в Астане (Казахстан). Фигуристы из стран-членов Олимпийского совета Азии выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Медальный зачёт

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 astana-almaty2011.kz — официальный сайт зимних Азиатских игр 2011.
 asiada.astana.kz — официальный сайт астанинской дирекции зимних Азиатских Игр 2011.

2011
Азиада
Фигурное катание в Казахстане
Фигурное катание в сезоне 2010/2011